Чехель-сотун (перс. چهل ستون — «Дворец сорока колонн») — дворец персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан (Иран), выдающееся сооружение персидской архитектуры XVII века. В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Павильон был построен Аббасом II в 1647 году в качестве места для отдыха.

Французский путешественник XVII века Жан-Батист Тавернье в своих записках неоднократно упоминает проходившие здесь торжественные приёмы. В 1707 году дворец пережил пожар, в 1870 году был реконструирован. 
В настоящее время здесь располагается экспозиция археологического музея, представляющая старинные изделия из керамики и ковры.

Дворец площадью 58 х 37 метров расположен в центре тенистого сада, величина которого первоначально составляла 7 гектаров. Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн (3 ряда по 6 колонн в каждом и ещё две колонны, поддерживающие свод). Колонны эти высотой 13 метров вырезаны из цельных кедровых стволов. Четыре центральные колонны покоятся на каменных базах с резным изображением львов. При восстановлении после пожара 1707 года колонны были украшены зеркальной мозаикой.

Перед дворцом расположен большой прямоугольный пруд. Двадцать колонн, отражённые, и как бы удвоенные, в зеркале пруда, и дали дворцу его поэтическое название.

Залы дворца украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов, в которых прослеживается европейское и индийское влияние. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров были закрашены известью, что позволило им дойти до наших дней в отличном состоянии.

Центральную часть дворца занимает Зал приёмов Аббаса II. Его стены и потолок щедро украшены лепниной и расписаны орнаментом в синих, алых, изумрудно-зелёных и золотых тонах — всего на украшение интерьеров дворца было израсходовано несколько килограммов золота. 

В своё время дворец также украшали керамические панно на темы исторических событий, однако они были рассеяны по всему миру; многие из них ныне хранятся в европейских музеях.

Галерея

Примечания

Литература 
 I. Luschey-Schmeisser, Čehel Sotūn, Encyclopædia Iranica, 1990.
 N. Wilber, Persian Gardens and Garden Pavilions, Tokio, 1962.
 K. Würfel, Isfahan, Zurich, 1974.
 A. U. Pope, Persian Architecture, Londres, 1965.

Павильоны
Всемирное наследие в Иране
Дворцы Исфахана
Музеи Исфахана
Здания и сооружения, построенные в 1647 году
Дворцы, построенные в XVII веке
Сефевидское государство
Персидские сады